Die German Beach Tour 2021 ist die Beachvolleyball-Turnierserie des Deutschen Volleyballverbands. Nachdem der DVV die zunächst geplanten Turniere abgesagt hatte, entstand eine neue Serie mit sechs als Qualifier bezeichneten Turnieren in Kooperation mit Trops4 plus einem Wettbewerb im Format King of the Court. Am Ende stand die Deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand.

Übersicht der Turniere 
Anfang März waren acht Turniere geplant, die an bekannten Standorten der vergangenen Jahre stattfinden sollten. Am 27. Mai wurden die ersten vier Turniere, die bis Mitte Juli ausgetragen werden sollten, wegen finanzieller Probleme des DVV abgesagt und eine geänderte Planung der Turnierserie angekündigt. Später wurde der Turnierplan fast komplett geändert. In Kooperation mit Trops4 entstand eine neue Serie. Außerdem sollten die Turniere auf Ebene der Landesverbände aufgewertet werden.

Vom ursprünglichen Plan blieb nur das Turnier in Hamburg, das im Format King of the Court ausgetragen wurde.

Folgende geplante Turniere wurden abgesagt:

Erstes Turnier in Düsseldorf

Frauen

Männer

Zweites Turnier in Düsseldorf

Frauen

Männer

Erstes Turnier in Stuttgart

Frauen

Männer

Zweites Turnier in Stuttgart

Frauen

Männer

Königs Wusterhausen

Frauen

Das Spiel um den dritten Platz und das Finale konnten wegens eines Gewitters nicht ausgetragen werden. Der erste und dritte Platz wurden deswegen von den jeweiligen Teams geteilt.

Männer

Berlin

Frauen

Männer

Hamburg 
Beim King of the Court in Hamburg gab es zwei Wettbewerbe. Das nationale Turnier, das als Teil der German Beach Tour gewertet wurde, gewannen Chantal Laboureur und Sarah Schulz sowie Julius Thole und Clemens Wickler. Die besten drei Teams der nationalen Konkurrenz durften anschließend im internationalen Turnier mitspielen. Dabei setzten sich das deutsch-schweizerische Duo Laura Ludwig und Anouk Vergé-Dépré sowie die Polen Piotr Kantor und Bartosz Łosiak durch.

Medien 
Die ersten sechs Turniere wurden auf den Twitch-Kanälen von Trops4 übertragen. Die Turniere des King of the Court und die deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand wurden von Sport1 und auf dem YouTube-Kanal des DVV übertragen.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Informationen bei beach-volleyball.de
 
 YouTube-Kanal des DVV

Einzelnachweise 

Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland
Volleyballveranstaltung 2021